Thomas Foley (1695-1749) – politico britannico
 Thomas Foley (1757-1833) – ammiraglio britannico
 Thomas Foley (1778-1822) – politico britannico
 Thomas Foley (1780-1833) – politico britannico
 Thomas Foley (1808-1869) – politico britannico
 Thomas Foley (1847-1896) – giocatore di baseball statunitense
 Tom Foley (1929) – politico statunitense
 Thomas Foley (1959) – giocatore di baseball statunitense
 Thomas Foley (1979) – sciatore alpino irlandese
 Thomas C. Foley (1952) – politico e diplomatico statunitense
 Thomas Patrick Roger Foley (1822-1879 – vescovo cattolico statunitense